Bunium lendneri är en flockblommig växtart som beskrevs av Gustave Beauverd och Jacq.-vuar. Bunium lendneri ingår i släktet jordkastanjer, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Jordkastanjer
lendneri